Икарониктерис (, от  — Икар и  — летучая мышь) — род вымерших рукокрылых, один из двух древнейших известных родов летучих мышей (другой — Onychonycteris).

Остатки Icaronycteris index, четыре отлично сохранившихся экземпляра, были найдены в формации Грин Ривер (нижний эоцен, Вайоминг, США) возрастом около 53 млн лет назад. Возможно, икарониктерису принадлежит также зуб, найденный в кларкфоркских отложениях (поздний палеоцен).

Размах крыльев рукокрылого — около 30 см, вес икарониктериса оценивается приблизительно в 10—16 грамм.

Икарониктерисы были похожи на современных летучих мышей и скорее всего обладали способностью к эхолокации, но сохраняли некоторые примитивные черты. Хвост был длинным и не был связан с задними конечностями кожистой перепонкой (для современных видов длинный хвост нетипичен, но встречается у представителей семейства бульдоговых летучих мышей). Другая отличительная особенность — наличие когтей на вторых пальцах передних конечностей (кроме когтей на первых пальцах, как и у современных видов). Икарониктерисы обладали полным набором относительно неспециализированных зубов, подобно землеройкам. Судя по анатомическому строению, спали, как и современные рукокрылые, вися вниз головой, держась задними конечностями за ветку или за свод пещеры.

Систематика 
Филогенетическое положение рода представлено следующей кладограммой:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в род включают 3 вымерших вида:
 
 
 

Icaronycteris menui описан по фрагментарному материалу, найденному в эоценовых отложениях Франции.

Icaronycteris sigei описан по голотипу GU/RSR/VAS 137 — левой части нижней челюсти с почти полным комплектом зубов, найденной камбейской сланцевой формации (штат Гуджарат, Индия), датированной ипрским ярусом.

Примечания 

†
Вымершие рукокрылые
Млекопитающие эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений Индии
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии из эоценовых отложений Франции
†